Симон Алонсо Рамирес Куэвас (; 3 ноября 1998, Консепсьон) — чилийский футболист, защитник клуба «Унион Ла-Калера».

Клубная карьера 
Рамирес — воспитанник клуба «Уачипато». 5 марта 2016 года в матче против «Сан-Маркос де Арика» он дебютировал в чилийской Примере. В начале 2017 года Симон перешёл в лиссабонскую «Бенфику». Сумма трансфера составила 700 тыс. евро.

Международная карьера 
В 2015 году Рамирес в составе юношеской сборной Чили принял участие в юношеском чемпионате Южной Америки в Парагвае. На турнире он сыграл в матчах против команд Боливии, Эквадора и Аргентины.

В том же году Рамирес принял участие в домашнем юношеском чемпионате мира. На турнире он сыграл в матчах против команд США и Мексики.

Примечания

Ссылки 
 Stats and profile at LPFP

Футболисты Чили
Игроки ФК «Уачипато»
Игроки ФК «Бенфика B»
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Универсидад де Консепсьон»
Игроки ФК «Унион Ла-Калера»